Тюнагон — должность и титул в Японии в VII—XIX вв.

Люди
 Тюнагон Канэсукэ (Фудзивара-но Канэсукэ) — японский вака-поэт середины эпохи Хэйан.
 Тюнагон Ацутада (Фудзивара-но Ацутада) — японский вака-поэт и аристократ периода Хэйан.
 Тюнагон Юкихира (Аривара-но Юкихира) — видный государственный деятель японского императорского двора и поэт периода Хэйан.